Ел Дестијеро има више значења:

 Ел Дестијеро (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Дестијеро (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Дестијеро (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дестијеро (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Дестијеро (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дестијеро (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дестијеро (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Дестијеро (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Дестијеро (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику